Симониха — топоним в России:
 Симониха — микрорайон города Сарапула в Удмуртии, бывший посёлок городского типа.
 Симониха (приток Амура) — река в Амурской области.
 Симониха (приток Камы) — река в Удмуртии.